Le système d'écriture du français est la norme avec laquelle la langue française standard est retranscrite à l'écrit à travers le monde. 

Basé, suite à l'Histoire, sur l'alphabet latino-français, ce système d'écriture, codifié par une orthographe très stricte et normative le rendant idéographique avec une base phonologique, est propre à la langue française et à d'autres transcriptions que ce soit de langues-sœurs (langues régionales) ou de langues étrangères dans le but de faciliter leur compréhension et leur prononciation par les locuteurs francophones.

Voir aussi 
 Écriture
 Systèmes d'écriture

Notes et références 

Écriture